De Open Franse Tenniskampioenschappen in 1987 bij de mannen werden voor de 86e keer gehouden. De als eerste geplaatste Tsjechoslowaak Ivan Lendl won het toernooi door in de finale de Zweed Mats Wilander met 7-5, 6-2, 3-6 en 7-6 te verslaan.

Algemeen

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.

  Ivan Lendl (winnaar)
  Boris Becker (halve finale)
  Stefan Edberg (tweede ronde)
  Mats Wilander (finale)
  Miloslav Mečíř (halve finale)
  Yannick Noah (kwartfinale)
  John McEnroe (eerste ronde)
  Jimmy Connors (kwartfinale)

  Henri Leconte (eerste ronde)
  Andrés Gómez (kwartfinale)
  Kent Carlsson (vierde ronde)
  Pat Cash (eerste ronde)
  Mikael Pernfors (eerste ronde)
  Martín Jaite (vierde ronde)
  Brad Gilbert (tweede ronde)
  Johan Kriek (eerste ronde)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8 

Roland Garros
ITF-toernooi in 1987